Рожа́ва:
 Рожава — автономное курдское образование на севере Сирии.
 Рожава — деревня в Гомельской области Белоруссии.